Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na Cipru.

Povijest
Cipar je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori